20-ият северен паралел или 20° северна ширина e паралел, който се намира на 20° северно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Африка, Червено море, Арабския полуостров, Индийския океан, Азия, Тихия океан, Северна Америка, Куба, Атлантическия океан и Африка.

с020-и северен паралел